Хук ( «крюк») может означать:

 Хук (бокс) — основой удар в боксе.
 Хук (музыка) — приём в современной музыке.
 Хук (одежда) — накидка, часть средневекового мужского костюма.
 Хук (пилотаж) — фигура высшего пилотажа.
 Хук (программирование) — технология, позволяющая изменить стандартное поведение тех или иных компонентов информационной системы.
 Хук (трансформер) — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».
 Хук (род. 1999) — американский рестлер.

Фамилия 
 Хук, Иоганн Герхард (1759—1811) — немецкий художник.
 Хук, Лео (род. 1945) — нидерландский филолог.
 Хук, Марко (род. 1984) — немецкий боксёр-профессионал югославского происхождения.
 Хук, Питер (род. 1956) — британский музыкант, бас-гитарист.
 Хук, Тадеуш (род. 1948) — польский актёр.
 Хук, Уильям (1925—2010) — американский шахматист, многолетний лидер сборной Британских Виргинских островов.
 Хук, Эверт (род. 1933) — член Королевской инженерной академии, южноафриканско-канадский инженер-строитель, геотехник и эксперт по механике горных пород.
 Хук, Теодор (1788—1841) — английский литератор и композитор.
 Хук, Джеймс (1746—1827) — английский композитор.
 Хук, Джеймс Уильям (род. 1985) — валлийский регбист.

См. также 
 
 Все статьи, начинающиеся с «хук»